Гинвил может означать:

 Гинвил — польский дворянский герб.
 Гинвил (князь полоцкий) — легендарный князь полоцкий, известный только по «Хронике Быховца».
 Гинвил (князь литовский) — легендарный князь литовский, отец Гедруса.
 Гинвил (староста трокский) — воевода великого князя литовского Витовта.